

Zoologie 
 Arthrite-encéphalite caprine, maladie contagieuse des caprins proche du visna-maëdi du mouton.
 Caprinae, sous-famille des bovidés qui comprend notamment les chèvres, les moutons et les chamois.
 Élevage caprin, ensemble des opérations visant à reproduire des animaux de l'espèce Capra aegagrus hircus.
 Liste de races caprines
 Liste des races caprines de France, cheptel caprin de France d'environ  têtes dont  chèvres.
 Pleuropneumonie contagieuse caprine, maladie grave de la chèvre due à Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae.

Voir aussi